Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej
 Instytut Teologiczny w Koszalinie
 Instytut Teologiczny w Łodzi
 Warmiński Instytut Teologiczny w Olsztynie
 Instytut Teologiczny w Radomiu
 Instytut Teologiczny w Siedlcach